Бараня — історична область
 Бараня — медьє на півдні Угорщини
 Бараня — велика жупа (область) Незалежної Держави Хорватія